Adrien-Charles Le Mayeur de Merprès, Belgisch kunstschilder
 Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès, Belgisch kunstschilder